IWC má více významů:

 International Watch Company – švýcarský výrobce vysoce kvalitních, luxusních a uznávaných hodinek
 Mezinárodní velrybářská komise – z anglického International Whaling Commission